Distretto di San Carlos – distretto di Panama nella provincia di Panama
Distretto di San Carlos – distretto del Perù nella provincia di Bongará (regione di Amazonas)